Alfredo Castro peut désigner :
 Alfredo Castro, acteur chilien, 
 Alfredo Castro, footballeur portugais.

Voir aussi